Бордоне () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бордоне, Бенедетто (1460—1511) — итальянский картограф;
 Бордоне, Парис (1500—1570) — итальянский художник.